Emile Masson (1888), een Belgisch wielrenner
 Émile Masson (1915), een Belgisch wielrenner